Medvece est le nom de plusieurs localités du Kosovo : 
 Medvece (Lipljan)
 Medvece (Prizren)